Марджори Тейлор Грин (; род. 27 мая 1974) —  американский ультраправый политик, предпринимательница и сторонница теорий заговора. Член Палаты представителей США от 14-го избирательного округа штата Джорджия. Член Республиканской партии и сторонница Дональда Трампа. Была избрана в Конгресс в ноябре 2020 года и вступила в должность 3 января 2021 года.

Грин поддерживала опровергнутые теории заговора, такие как Пиццагейт, утверждения о том, что убийства в школах были операциями под ложным флагом и теории заговора 11 сентября. Кроме того, до того как баллотироваться в Конгресс, она требовала казни видных политиков-демократов. Поддержала усилия бывшего президента Дональда Трампа оспорить поражение на президентских выборах 2020 года.

Во время подсчета голосов Коллегии выборщиков Грин была среди группы депутатов-республиканцев, которые безуспешно пытались оспорить подсчет голосов, полученных Байденом. После утверждения о том, что Трамп был избран, но выборы были украдены у него, Грин подала заявление об импичменте Байдену на следующий день после его инаугурации, утверждая, что имело место злоупотребление властью.  2021 года Палата представителей проголосовала за отстранение Грин от всех постов в комитетах Конгресса, при этом к демократам присоединилось одиннадцать республиканцев.

Голосовала против закона о Лендлизе для Украины.

Примечания

Ссылки 
 Марджори Грин на Gab

Выпускники Университета Джорджии
Члены Палаты представителей от штата Джорджия
Википедия:Биографии современников
Политики США XXI века
Родившиеся в 1974 году
Ультраправые
Конспирологи